George Parker (1654–1743) – angielski astrolog
 George Parker (1651–1743) – angielski polityk, parlamentarzysta z Plymouth i Plympton Erle
 George Parker (1697–1732) – angielski arystokrata, 2. hrabia Macclesfield
 George Parker (1755–1842) – angielski arystokrata, 4. hrabia Macclesfield
 George Parker (1888–1975) – angielski arystokrata, 7. hrabia Macclesfield
 George Parker (1914–1992) – angielski arystokrata, 8. hrabia Macclesfield
 George Parker (1897–1974) – australijski lekkoatleta (chodziarz), wicemistrz olimpijski